Due squadre di rugby sono note come British Lions (Leoni britannici), anche se in entrambi i casi non si tratta del nome corretto:

 I British and Irish Lions sono la selezione ufficiale dei migliori giocatori di "rugby a 15" delle isole britanniche.
 La squadra della Gran Bretagna, soprannominata "The Lions", è una nazionale della "rugby league".